Bosznia-Hercegovina
Malo Polje falu Han Pijesak községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Malo Polje falu Mostar községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Malo Polje falu Perušić községben, Lika-Zengg megyében

 Szlovénia
Malo Polje falu Ajdovščina községben, Goriška régióban